Budich ist der Name von

 Carl Budich (1904–1982), deutscher Pädagoge und niederdeutscher Schriftsteller
 Horst Budich, deutscher Eishockeyspieler
 Willi Budich (1890–1938), deutscher Politiker (KPD)
 Budich AG, einem Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Breslau, siehe Smoschewer & Co.